10. armija može značiti:
10. armija (Njemačko Carstvo)
10. armija (Austro-Ugarska)
10. armija (Wehrmacht)

10. armija (Francuska)
10. armija (Ujedinjeno Kraljevstvo)
10. armija (Kraljevina Italija)
10. armija (Rusko Carstvo)
10. armija (Japan)
10. armija (Sovjetski Savez)
10. armija (SAD)